

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT są 2 
 Barzyna – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów 
 Barzyna – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki

Strony ujednoznaczniające